
Esta é uma lista que contém as antigas emissoras próprias e afiliadas que transmitiam a programação da Rádio Globo. A rede foi encerrada em 31 de maio de 2020 e a emissora carioca ficou como a única remanescente.

Emissoras próprias

Emissoras afiliadas

Ligações externas 
 ANATEL – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 ANATEL – Spectrum-E: Canais de radiodifusão 

Rádio Globo
Globo